Nachtreten ist ein Begriff, der ursprünglich aus dem Fußball stammt. Er bezeichnet eine Tätlichkeit gegen einen Spieler, der nicht mehr am aktiven Spielgeschehen teilnehmen kann und z. B. nach einem Foul am Boden liegt, aber dennoch getreten oder weiter verletzt wird.

Im erweiterten Sinn der Begriffsbedeutung ist Nachtreten ein fortgesetzter Angriff (körperlich oder verbal) auf einen Gegner oder Diskussionspartner, der nicht mehr verteidigungsfähig ist oder keine Gegenargumente mehr hat. Solch ein fortgesetzter Angriff wird in der Regel als Verletzung allgemeiner Fairness-Regeln angesehen und entsprechend verurteilt.

Fußballregel
Fachbegriff (Fußball)